Reuschel bezeichnet:
 Reuschel & Co., eine ehemalige deutsche Privatbank
 Donner & Reuschel, eine deutsche Privatbank

Reuschel ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Reuschel (1944–2002), deutscher Offizier der Nationalen Volksarmee
 Ildephons Reuschel (1742–1823), Abt des Zisterzienserklosters Grüssau
 Johann Georg Reuschel (1636–1710), deutscher Schullehrer, Kantor und Komponist von Kurzmessen
 Reinhold Reuschel (1831–1919), deutscher Kaufmann und Politiker
 Sebastian Reuschel (* 1988), deutscher Nordischer Kombinierer
 Wolfgang Reuschel (1924–1991), deutscher Arabist

Siehe auch:
 Reuschl